Les mots Oiseau bleu peuvent faire référence à :
 des oiseaux :
 le talève de La Réunion,
 l'Irène vierge, aussi appelée « oiseau bleu des fées » ;
 un conte de fées français en prose de Marie-Catherine d'Aulnoy, L'Oiseau bleu, publié en 1697 ;
 un célèbre pas de deux du ballet La Belle au bois dormant, inspiré par le conte cité ci-dessus ;
 une pièce de théâtre, L'Oiseau bleu, écrite par l'écrivain belge Maurice Maeterlinck en 1908 ;
 des  ; 
 une opération militaire française, l'opération Oiseau bleu, menée pendant la guerre d'Algérie ;
 un train, le TEE Oiseau Bleu, reliant Paris Gare du Nord à la Belgique qui circula de 1929 jusqu'au milieu des années 1980 ;
 la traduction française du terme anglais , qui renvoie lui-même à plusieurs éléments ;
 un épisode de la  du feuilleton télévisé Smallville, L'Oiseau bleu ;
 des chansons :
 une chanson japonaise de 2009, L'Oiseau bleu,
 une chanson géorgienne chantée en 2009 au Concours Eurovision de la chanson junior par Princesses, L'Oiseau bleu ;
 le réseau social Twitter est souvent surnommé l'oiseau bleu, d'après son logo et mascotte ;
 L'Oiseau bleu, dessin animé japonais de 1980 ;
 L'Oiseau bleu, un tableau de Jean Metzinger
 une revue de littérature jeunesse canadienne-française, L'Oiseau bleu, publié par la Société Saint-Jean-Baptiste entre 1920 et 1940 ;
 une ancienne (existant au moins au milieu du XXè s.) marque de camemberts de Normandie en France ;